

Населені пункти та їхні частини
 Войцеховиці — гміна в Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Войцеховиці — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Войцеховиці — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Войцеховиці — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцеховиці — село в гміні Войцеховиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Войцеховиці — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Войцеховиці — частина міста Остроленка в Мазовецькому воєводстві

Примітки